Shahrak-e Moţahharī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrak-e Moţahharī-ye Varzard, ort, Khuzestan, 
 Shahrak-e Moţahharī (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar